Жюль Луи Филипп Куанье (; , Париж, — , там же) — французский пейзажист, ученик Жана-Виктора Бертена.

Творчество 
Жюль Луи Филипп Куанье был учеником Жана-Виктора Бертена, именно от него он перенял пристрастие к пейзажной живописи. Куанье является автором большого количества картин, изображающих виды и пейзажи, написанные во время его многочисленных путешествий в Тироль, Баден, Швейцарию, Италию, Сицилию, Египет и Ливан.

В своих многократных путешествиях по Франции, Италии и на Восток усердно делал эскизы и этюды с натуры, при помощи которых писал потом картины, замечательные по поэтичности и величественности мотивов, по верной передаче природы и по ловкости исполнения. В отношении направления, он занимал среднее положение между идеалистами и реалистами. Помимо картин, написанных масляными красками, написал много акварельных, пастельных и карандашных рисунков, а также издал в литографиях «Полный курс пейзажа» и «Собрание живописных видов Италии».

После смерти Куанье 1 апреля 1860 года, половина его коллекции была распродана на открытом аукционе 8 апреля 1861 года.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Художники Франции XIX века
Художники-пейзажисты Франции